Humperdinck bezeichnet:

 (9913) Humperdinck, ein Asteroid 

Humperdinck ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Humperdinck (1858–1916), deutsche Autorin und Librettistin, siehe Adelheid Wette
 Engelbert Humperdinck (1854–1921), deutscher Komponist der Spätromantik
 Engelbert Humperdinck (* 1936), britischer Schlagersänger, besser bekannt als Engelbert (Sänger)
 Karl Humperdinck (1875–1933), deutscher Gießereifachmann
 Wolfram Humperdinck (1893–1985), deutscher Regisseur sowie Intendant

Siehe auch:
 Humperdinckstraße in Siegburg